Ангельберт (Ангильберт; ; умер в ) — епископ Реймса (643—645).

Биография 
Основным историческим источником о жизни Ангельберта является «История Реймсской церкви» Флодоарда.

В 643 году Ангельберт был избран главой Реймсской епархии, став здесь преемником скончавшегося епископа Леудегизила. О его епископстве известно очень мало. В средневековых хрониках упоминается только о том, что Ангельберт приумножил богатства своей епархии. Обратившись с жалобой к королю Австразии Сигиберту III, он отстоял в споре с епископом Клермона  право на получение доходов с некоторых земель к югу от реки Луары. Однако достоверность этих сведений подвергается сомнению из-за несоответствия времён епископства Ангельберта и Галла.

Епископ Ангельберт скончался в 645 году. Его преемником на кафедре Реймса стал Ландон.

Примечания

Литература 
 

Епископы Реймса
Епископы VII века